Volkswagen Golf Variant er en stationcarmodel fra bilfabrikanten Volkswagen. Bilen findes indtil videre i fem forskellige generationer (Golf III Variant, Golf IV Variant hhv. Bora Variant, Golf V Variant, Golf VI Variant og Golf VII Variant), som hver især er baseret på platformen fra den tilsvarende generation af hatchbacken Volkswagen Golf (Golf III, Golf IV, Golf V, Golf VI samt Golf VII).


Golf III Variant (type 1H, 1993−1999) 

Den første generation af Golf Variant (type 1HXO, senere 1H (personbil) hhv. 1HX0F (varebil)) måtte kunderne vente længe på. I lang tid måtte ledelsen af Volkswagen se Golf Variant som konkurrent til den ikke ret meget større Passat Variant, som størrelsesmæssigt lå mellem Opel Kadett Caravan og Opel Rekord/Omega Caravan. Den i 1988 introducerede Passat 35i/B3 var dog vokset betydeligt, så den indvendigt var næsten lige så stor som Opel Omega. Dermed var der på markedet blevet plads til en mindre stationcarmodel.

Dette hul blev i juli 1993 lukket med Golf Variant, som i Storbritannien hed Golf Estate. Dermed fik de hidtil markedsførende Opel Kadett/Astra Caravan-modeller en stærk konkurrent. I kombination med den næsten samtidigt introducerede TDI-motor udløste det lange ventelister. Også i dag er denne kombination af motor og karrosseri en særdeles udbredt tjenestevogn.

I efteråret 1995 fik Golf Variant ligesom sine søstermodeller, Golf III og Vento, et mindre facelift som kan kendes på de i bilens farve lakerede kofangere og afrundede sideblinklys i forskærmene. Modellen havde nu airbags som standardudstyr, og en 1,9-liters SDI-motor med 47 kW (64 hk) blev tilføjet modelprogrammet.

På grund af den senere introduktion blev modellen fortsat bygget efter introduktionen af Golf IV i oktober 1997. På dette tidspunkt blev produktionen flyttet fra Wolfsburg til det 200 km vestligere liggende Osnabrück hos firmaet Karmann, som ellers var kendt for at fremstille cabrioleter på basis af mini- og små mellemklassebiler. Her fortsatte produktionen i endnu halvandet år frem til februar 1999.

Golf Variant fandtes med de fleste Golf III-motorer fra 60 (i Østrig 55) til 190 hk, undtagen 1,6 med 75 hk (som i Golf Variant var ersattet af en neddroslet version af 1,8'eren med 75 hk), 2,0 GTI 16V med 150 hk og 2,8 VR6 med 174 hk (som i Golf Variant var erstattet af en opboret version på 2,9 liter med 190 hk). På dieselsiden fandtes i starten de gamle hvirvelkammermotorer med 64 og 75 hk, såvel som TDI-motoren af første generation med fordelerindsprøjtningspumpe og 90 og senere også 110 hk.

Der fandtes også flere forskellige specialmodeller: Bon Jovi, Rolling Stones, Pink Floyd, Joker, Europe, Family m.v. Frem til slutningen af modellens byggetid fandtes også specialmodellen Yachting med speciel frontspoiler og bagende. Derudover fandtes Golf Variant som Syncro med firehjulstræk i kombination med benzinmotorerne med 90, 115 og 190 hk og TDI-motoren med 90 hk, dog ikke i Danmark.

Tekniske data

Benzinmotorer

Dieselmotorer

Golf IV Variant (type 1J5, 1999−2006) 

Den anden generation, Golf IV Variant (type 1J5), blev bygget mellem maj 1999 og juni 2006. Bilen var teknisk set baseret på Golf IV hatchback, hvorfra også motorprogrammet stammede. Benzinmotorernes effekt gik fra 1,4's 55 kW (75 hk) til 2,0's 85 kW (115 hk), og dieselmotorerne fra 1,9 SDI med 50 kW (68 hk) til 1,9 TDI PD med 96 kW (130 hk). I lande hvor Bora Variant ikke blev officielt markedsført (f.eks. Danmark, Sverige og Norge), fandtes Golf Variant også med de stærkere benzinmotorer fra 110 kW (150 hk).

Også Golf IV Variant fandtes i flere forskellige specialudgaver (f.eks. Edition, Champ, Pacific, Ocean, Special, GT Sport og Sport Edition). De sidste modeller forlod fabrikken i Wolfsburg i juni 2006.

Tekniske data

Benzinmotorer

Dieselmotorer

Bora Variant (type 1J6, 1999−2004) 

Bora Variant (type 1J6) blev mellem april 1999 og december 2004 bygget som en mere luksuriøs udgave af Golf IV Variant. Modellen adskilte sig udelukkende fra Golf IV Variant med et modificeret frontparti, et mere omfangsrigt udstyr og et lidt anderledes motorprogram: Dermed var de stærkste motorer (benzin fra 110 kW (150 hk) og TDI med 110 kW (150 hk)) forbeholdt Bora, mens de svagere motorer med under 74 kW (100 hk) kun kunne fås til Golf.

Strategien med at etablere Bora Variant som "ædelstationcar" og dermed lade den være dyrere end Golf holdt dog ikke, og modellen blev et regelret flop. Bora Variant blev ikke importeret til Danmark af importøren, Skandinavisk Motor Co. A/S.

I USA blev modellen solgt som Jetta Wagon.

Tekniske data

Benzinmotorer

Dieselmotorer

Golf V Variant (type 1K, 2007−2009) 

Golf V Variant var på grund af Golf Plus' introduktion i første omgang ikke planlagt. Modellen blev realiseret af den daværende administerende direktør Bernd Pischetsrieder.

Den på designet fra Volkswagen Jetta V baserede bil blev præsenteret på det 77. Geneve Motor Show i marts 2007 og blev ligesom Jetta bygget i Mexico. Salget startede i juni 2007, næsten fire år efter introduktionen af den almindelige Golf V.

Tekniske data

Benzinmotorer

Dieselmotorer

Golf VI Variant (type 1K, 2009−2013) 

Golf VI Variant kunne bestilles siden midten af maj 2009 og benyttede ligesom Golf VI fortsat PQ35-platformen, på hvilken Golf V allerede var baseret.

Modellen blev teknisk og optisk tilpasset Golf VI. De optiske tilpasninger berørte hovedsageligt fronten, hvor bagenden og kabinen forblev stort set uforandret. Også TSI- og TDI-motorerne var hentet fra Golf VI. Produktionen fandt fortsat sted i Mexico.

I april 2013 sluttede produktionen af Golf VI Variant.

Golf VI Variant blev også solgt i USA under navnet Jetta SportWagen og i Canada som Golf Wagon. I begge disse lande fortsatte modellen et år længere end i Europa. I Argentina hed modellen Volkswagen Vento Variant.

Tekniske data

Benzinmotorer

Dieselmotorer

Golf VII Variant (type AU, 2013−) 

Den femte modelgeneration af Golf Variant kom på markedet i Tyskland i august 2013, og i Danmark en måned senere.

Hvor forgængeren udelukkende var en videreudvikling af Golf V, blev der med denne generation udviklet en helt ny model på basis af Golf VII. Også motorprogrammet blev moderniseret.

Tekniske data

Benzinmotorer

Dieselmotorer

Noter

Litteratur 
 Volkswagen Golf Instruktionsbog, juli 1994
 Volkswagen Golf Tekniske data, marts 2000
 Volkswagen Golf Tekniske data, maj 2001
 Volkswagen Golf Variant Instruktionsbog, februar 1998
 Volkswagen Golf Variant Instruktionsbog, november 2009
 Volkswagen Golf Variant instruktionsbog. Volkswagen AG, maj 2013. 141.5R1.G7V.00 (på tysk).
 Volkswagen Golf Variant/Jetta Technische Daten, maj 2008 (tysk)
 Volkswagen Golf Variant salgskatalog, januar 2011
 Der Golf Variant − Technik und Preise , 23. december 2010 (tysk)
 Der neue Golf Variant − Technik und Preise , 11. april 2013 (tysk)

Eksterne henvisninger 

 Officielt websted 

Variant
Små mellemklassebiler
Forhjulstrukne biler
Stationcars
Biler introduceret i 1993
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne
Biler fra 2010'erne